Anton Fuchs (Munic, 1849–1925), baríton i director d'escena alemany
 Georg Friedrich Fuchs, músic alemany
 Josef Fuchs, ciclista suís
 Johann Nepomuk von Fuchs, mineralogista alemany
 Klaus Fuchs, físic teòric i espia atòmic
 Lazarus Fuchs (1833-1902), matemàtic alemany
 Leonhart Fuchs, metge i botànic alemany 
 Robert Fuchs, compositor austríac
 Wolfgang Fuchs (1915-1997), matemàtic jueu alemany